Théodora est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Théodora est un prénom d'origine grecque, forme féminine du prénom Theodoros qui donne en français .

Origine
Cela signifie en grec « Don de Dieu » ou « Cadeau de Dieu ». De Theos qui veut dire « Dieu » et Doron qui veut dire « Don » ou « Cadeau ».

Variantes 
 Théodora a pour variantes , Téodora, Théa et Théodorine.
  est formé sur les mêmes racines grecques que Théodora.
 Sur la racine theos il existe d'autres prénoms comme , Théophraste, ,  et .
 Sur la racine doron on connait , .

Saintes chrétiennes

Saintes catholiques et orthodoxes 
Classées par ordre chronologique du décès :

 Théodora  et Didyme († 304), martyrs sous Dioclétien à Alexandrie en Égypte ; fêtés le 5 avril et le 27 mai en Orient.
Théodora d'Alexandrie († 491), femme adultère d'Alexandrie, puis moniale et abbesse se faisant passer pour un eunuque ; fêtée le 11 septembre.
Théodora († 867) : impératrice byzantine, épouse de Théophile et mère de Michel III, restauratrice de l'orthodoxie en 843, puis moniale ; fêtée le 11 février.
Théodora de Thessalonique († 879) et sa fille Théopiste, originaires de l'île d'Égine en Grèce, moniales à Thessalonique ; fêtées localement le 5 avril en Occident et aussi les 3 août et 29 août en Orient.

Sainte orthodoxe 
Théodora (° vers 500 - †548), femme de Justinien, impératrice byzantine de 527 à 548 ; fêtée le 14 novembre.

Saints catholiques
 Théodora de Rossano († 980), abbesse près de Rossano, en Calabre (Italie du sud).

Autres souveraines 
Outre les épouses de Justinien et Théophile, déjà mentionnées ci-dessus en tant que saintes, on remarque :
 Théodora : impératrice romaine de 293 à 306, épouse de Constance 
 Théodora (vers 870 - 922) : impératrice byzantine de 920 à 922.
 Théodora (vers 900 - vers 950) : aristocrate romaine concubine du Pape Serge III.
 Théodora (v. 946- ?), impératrice byzantine de 971 à 976.
 Théodora Porphyrogénète (984 – 1056) : impératrice byzantine de 1055 à 1056.
 Théodora Comnène (vers 1130 - 1183) : duchesse d'Autriche.
 Théodora Comnène (1146 - vers 1190) : reine de Jérusalem.
 Théodora Comnène (vers 1150 - vers 1200) : princesse d'Antioche.
 Théodora Comnène, dite Despina Hatun ( † ap. 1478) : princesse grecque de Trébizonde.

Œuvres

Films 
1909 : Théodora de Ernesto Maria Pasquali.
1912 : Théodora de Henri Pouctal.
1921 : Théodora de Leopoldo Carlucci.
1936 : Théodora devient folle, film américain réalisé par Richard Boleslawski.
1952 : Théodora, impératrice de Byzance, film franco-italien de Riccardo Freda.

Musique 
 Mon nom est Théodora (Me Lene Theodora), chanson de Nana Mouskouri.

Oratorio 
Theodora est un oratorio de Georg Friedrich Haendel.

Théâtre 
 Théodora, drame en cinq actes de Victorien Sardou.

Autre 
 La Fondation Théodora : fondation créée en 1993 en Suisse. Elle a pour objectif de soulager par le rire les souffrances des enfants hospitalisés.

Références 

Prénom serbe
Homonymie de patronyme